João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun — Duque de Saldanha; nobre português 
João Saldanha — desportista brasileiro, técnico da Seleção Brasileira de Futebol 
João Saldanha (coreógrafo) — coreógrafo brasileiro 

Desambiguações de antropônimos